Lampron est un nom de famille français et québécois et un nom de lieu.

Patronyme 
 Lampron est le  nom de famille parmi les plus courants au Québec (0,034% de la population)

Toponyme 
 Lampron (avant le ) est le nom d'une forteresse en Cilicie appelée actuellement Namrun Kalesi.
 L'édifice Lampron fait partie du Patrimoine historique et culturel de Trois-Rivières au Québec.